NGC 5965-1
NGC 5965-2